El término ptosis (del griego πτωσις, "caída") hace referencia al colapso o desprendimiento total o parcial de un órgano. 

De forma específica, puede referirse a:
 Ptosis mamaria o caída del pecho en la mujer.
 Ptosis palpebral o blefaroptosis: desprendimiento del párpado superior.
 Ptosis renal o nefroptosis.